Владимир Николаевич Цыбин:
 Цыбин, Владимир Николаевич (1877—1949) — русский и советский флейтист, дирижёр и композитор.
 Цыбин, Владимир Николаевич (1956—2017) — генерал-майор.
 Цыбин, Владимир Николаевич (род. 1957) — советский футболист. Защитник.
 Примечания